Бахтизин — башкирская и татарская фамилия. Известные носители:

 Бахтизин, Альберт Рауфович (род. 1975) — специалист в области математического и компьютерного моделирования социально-экономических процессов, член-корреспондент РАН (2016).
 Бахтизин, Ахтям Мусалимович (1897—1943) — российский военный деятель, участник Первой мировой, Гражданской, Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, полный Георгиевский кавалер.
 Бахтизин, Назиф Раянович (1927—2007) — российский агроэколог и растениевод, Член-корреспондент АН РБ (1991), профессор (1978).
 Бахтизин, Рамиль Назифович (род. 1955) — доктор физико-математических наук, профессор, президент Академии наук Республики Башкортостан с 2011 года.